Хэнтий (ранее Хэнтэйский аймак; ) — аймак в Монголии.

Общие сведения 

Аймак Хэнтий образован в 1930 году. Площадь аймака составляет 80 325 км². Численность населения — 65 335 человек (на конец 2010 года). Плотность населения — 0,81 чел./км². Административный центр — город Ундерхаан. Аймак подразделяется на 17 сомонов. На северо-востоке Хэнтия находится национальный парк Онон-Балж.

География 
Аймак Хэнтий расположен в северо-восточной части Монголии. Его северная граница является также государственной границей Монголии с Россией (Забайкальский край). На востоке от него находится аймак Дорнод, на юго-востоке — Сухэ-Батор, на юге — Дорноговь, на юго-западе — Говь-Сумбэр, на западе — Туве, на северо-западе Хэнтий граничит небольшим участком с аймаком Сэлэнгэ. На западной границе Хэнтия находится также анклав с городом Багануур, административно подчинённый столице страны, Улан-Батору, где находится крупный Багануурский угольный разрез, поставляющий энергетические угли для Улан-Баторской ТЭЦ-3 и Улан-Баторской ТЭЦ-4.

На северо-западе аймака расположены восточные отроги Хэнтэйских гор. Здесь находится священная гора Бурхан-Халдун, окрестности которой являются предполагаемым местом рождения, так и местом погребения Чингисхана. Отсюда, севернее Бурхан-Халдуна, берёт исток река Онон. Здесь также, южнее священной горы, начинается река Керулен, пересекающая затем весь аймак с запада на восток. На юг и восток от Хэнтэйских гор простираются степи.

Административное деление 

 * — включая город Бэрх.
 ** — включая город Бор-Ундер.
 *** — включает административный центр аймака город Ундерхаан.

Награды

Археология 
На территории городища Чингис (Углэгчийн) хэрэм (середина VIII века) в Батширээт сумоне найдено несколько погребений бурхотуйской культуры, что свидетельствует о переселении в VII—VIII веках носителей бурхотуйской культуры от устья реки Онон и из долины реки Аргунь в верховья Онона до Хентейского хребта.

Известные уроженцы 
 Дагвин Лувсаншарав (1927—2014) — монгольский композитор, дирижёр, хормейстер. Герой труда Монголии. Народный артист МНР. Лауреат Государственной премии Монголии.
 Худогийн Пэрлээ  (1911—1982) — монгольский учёный, историк, первый монгольский археолог, поэт, прозаик, переводчик. Член Монгольской академии наук. Лауреат Государственной премии Монголии.

См. также 
 Монголия
 Административное деление Монголии
 Ундерхаан

Примечания